Age of Empires II: Definitive Edition — компьютерная игра в жанре стратегии реального времени, разработанная студией Forgotten Empires и выпущенная Xbox Game Studios. Является полным ремастером оригинальной игры Age of Empires II: The Age of Kings, приуроченным к двадцатилетию оригинала. Содержит значительно улучшенную графику, поддержку разрешения 4K, новую однопользовательскую кампанию под названием «Последние ханы», и четыре новых цивилизации. Также включает в себя все предыдущие дополнения к оригинальной игре и её HD-переизданию. Выпущена 14 ноября 2019 года для Microsoft Windows.

Игровой процесс 
Геймплей Definitive Edition основывается на оригинальной игре, поэтому основные элементы игрового процесса значительно пересекаются. Ремастер содержит 4K-графику (которая подключается отдельно, при желании игрок может сохранить Ultra HD), улучшенные визуальные эффекты солдат и строений, возможность приближать и удалять камеру в новом режиме зрителя. Также игра включает в себя новое дополнение «Последние ханы» (), где добавляются кампании «Тамерлан», «Ивайло», «Котян Сутоевич» и «Искусство войны» (расширенное обучение, стилизованное под одноимённый трактат Сунь-цзы), и четыре новых цивилизации: болгары, половцы, литовцы и татары. Игра содержит все предыдущие дополнения к оригинальной игре (The Conquerors) и HD-переизданию (The Forgotten, The African Kingdoms и Rise of the Rajas), однако в ряде игровых кампаний (в частности, Сфорцы, Алариха и Бари) был изменён сценарий, а кампания Эльдорадо заменена на Пачакути.

У игроков есть возможность выбирать между оригинальным искусственным интеллектом, обновлённым ИИ из HD Edition и новым ИИ, разработанным специально для Definitive Edition. Оригинальный искусственный интеллект должен был прибегать к нечестным приёмам, чтобы игра против него оставалась состязательной, в то время как новый ИИ достаточно продвинут, чтобы не прибегать к подобным вещам. Если установить новый и старый ИИ против друг друга, новый ИИ с лёгкостью одержит победу. Был улучшен алгоритм поиска пути. Игроки получили возможность отдавать очередь приказов рабочим с помощью зажатой клавиши Shift. Фермы восполняются автоматически.

Дополнение «Правители Запада» () добавляет 2 новые цивилизации: бургундцев и сицилийцев, а также три новые кампании: «Эдуард Длинноногий», «Династия Готвилей» и «Великие герцоги Запада».

Дополнение «Рассвет князей» () добавляет 2 цивилизации: богемцы (чехи) и поляки, а также 3 новые кампании: «Ольгерд и Кейстут», «Ядвига» и «Ян Жижка».

Дополнение «Династии Индии» () добавляет три новые цивилизации: бенгальцы, дравиды и гурджары, а также были представлены 3 новые кампании: Бабура, Раджендра и Девапала.

Выпуск 
21 августа 2017 года, на выставке Gamescom, Microsoft анонсировала, что Age of Empires II: Definitive Edition находится в разработке студиями Forgotten Empires,  и . 9 июня 2019 года был опубликован геймплейный трейлер в рамках презентации Xbox на E3 2019. Игра вышла 14 ноября 2019 года. Помимо Steam и Windows Store, игра также была выпущена в Xbox Games Pass.

16 января 2021 вышло первое (не считая изначально включённого «The Last Khans») дополнение для этого переиздания — «Lords of the West».
10 августа 2021 — второе — «Dawn of the Dukes».

Критика 
Согласно агрегатору рецензий Metacritic, Age of Empires II: Definitive Edition получила «в основном положительные» отзывы критиков, общий рейтинг составил 83/100 на основании 28 рецензий. Кейл Хант из Windows Central похвалил игру за улучшенную графику, анимации и качество изменения управления, но раскритиковал алгоритм поиска пути и указал на необходимость правки баланса.

Примечания 

Компьютерные игры 2019 года
Стратегии в реальном времени
Ремейки компьютерных игр
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры с изометрической графикой
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S